En Pologne, Orzechówek peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Orzechówek, un village du powiat de Radomsko,
 Orzechówek, un village du powiat de Zgierz.